BAF steht für:
 Bayerische Akademie für Fernsehen und Digitale Medien, eine private Akademie
 Berliner Arbeitskreis Film, Filmverband für Berlin und Brandenburg

 Biafran Armed Forces, siehe Streitkräfte Biafras
 British Air Ferries, ehemalige britische Fluggesellschaft, siehe British World Airlines#Geschichte
 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
 Bundesverband Ausbau und Fassade im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
 Bunker Adjustment Factor, ein Seefrachtzuschlag
 Bahnhof Ahrensfelde (DS100-Code)

baf steht für:
 bildungszentrum und archiv zur frauengeschichte baden-württembergs
Bund Alt-Katholischer Frauen in Deutschland, ein Dachverband von Frauengruppen

Baf steht für:
 türkische Bezeichnung von Paphos, Hafenstadt im Südwesten der Republik Zypern

Siehe auch:
 BAFF
 BAFH
 Buff

Abkürzung